Дубров Вадим Эрикович (родился 15 ноября 1959 — доктор медицинских наук, главный травматолог города Москвы.

Биография 
Вадим Эрикович Дубров  из семьи врача (врач в четвёртом поколении) и музыканта . Мама Дуброва Гелля Александровна профессор музыки, известная скрипачка и пианистка, с 3 лет приучила ребёнка к игре на фортепьяно, Вадим был вундеркиндом в музыкальной школе, и очень талантлив. Папа Дубров Эрик Яковлевич академик медицины, диссертацию защитил по специализации травматолог-ортопед, родоначальник и опытный специалист в области ультразвуковой диагностики. Сестра Дуброва Софья Эриковна, специалист по компьютерной диагностике, работает в Москве, увлекается конным спортом, верная помошница брату во всех его делах. Племянница Бакулева Арина Павловна, студентка ФФМ МГУ, пошла по стопам мамы Софьи Эриковны, будущий врач. Сестра Веденски Вероника Эриковна врач-терапевт работает и живёт в США. Дочь Ангелевич Гелля Вадимовна, бренд-менеджер в ресторанном бизнесе сети Андрея Деллоса, маркетолог, увлекается дизайном и фотографией, конным спортом, любит лошадей. Вадим Эрикович Дубров учился в химико-математической школе в Москве, а в 1984 году окончил Медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Обучался в клинической ординатуре на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (1984—1986). Работал в травматологическом отделении Городской клинической больницы № 1. Прошёл годичную клиническую стажировку в Праге (1987). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диагностика и выбор лечебной тактики при вне- и внутрибрюшных кровотечениях у больных с повреждениями таза» (1990). В течение трёх лет (1990-1992) прошёл клинические стажировки в Йельском университете и клиниках Базеля.

Защитил докторскую диссертацию на тему «Хирургическая коррекция крестообразных и коллатеральных связок коленного сустава в остром периоде травмы (клинико-экспериментальное исследование» (2003). Постоянно проходит обучение по всему миру, и сам организовывает интересные учебные мероприятия. Написал несколько книг по травматологии и ортопедии, медицинской сортировке при чрезвычайных происшествиях. Принимает активное участие в изобретении новых медицинских товаров и приборов. 

В течение многих лет, являясь сотрудником кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РГМУ и занимаясь вопросами хирургии сочетанной травмы, неоднократно выезжал в зоны чрезвычайных ситуаций и локальных военных конфликтов. Этот опыт позволил ему в 2001 г. перейти в МГМСУ им. Евдокимова в качестве профессора кафедры медицины катастроф. С января 2005 работает на Факультете фундаментальной медицины МГУ профессором кафедры экологической и экстремальной медицины; с 2009 — заведующим кафедрой общей и специализированной хирургии.

Неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в РФ и за ее пределами (землетрясения в Исламской Республике Иран, Республике Индонезия, Пакистане, КНР, Республике Гаити, ликвидация последствий цунами в Республике Шри-Ланка). За участие в антитеррористической операции в г. Беслане в 2004 г. и операции по принуждению к миру в г. Цхинвале (Южная Осетия) в 2008 г. был награжден правительственными наградами, за участие в разрешении трансграничных чрезвычайных ситуации дважды награжден медалями ООН «За участие в гуманитарных операциях».

Область научных интересов: механизмы травматической болезни и разработка новых методов хирургического лечения пострадавших с тяжёлыми сочетанными и множественными повреждениями.

Дубров является автором более 160 научных работ, в том числе 2 монографий, 9 патентов и авторского свидетельства на изобретения. Основная тематика его научной деятельности связана с лечением сочетанных повреждений, возникающих в мирное время или при чрезвычайных ситуациях, математическим моделированием процессов репарации и деформации сложно структурированной соединительной ткани, артроскопической хирургией. Является членом экспертного совета ВАК, членом экспертного совета по здравоохранению Комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, вице-президентом Российского артроскопического общества, членом технического комитета Международного общества артроскопии и хирургии коленного сустава, международным инструктором Международного общества травматологов-ортопедов АОTrauma, членом редколлегий журналов «Московский хирургический журнал», «Кафедра травматологии и ортопедии», «Раны и раневая инфекция», междисциплинарного журнала «Sporthealth» (США)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Преподаватели факультета фундаментальной медицины МГУ
Выпускники РГМУ
Участники гуманитарных операций